Berührung steht für:
 Körperkontakt durch Lebewesen
 Berührung (Mathematik), gemeinsame Tangenten in einem gemeinsamen Punkt
 in der Physik das Aufeinandertreffen zweier Körper, siehe Stoß (Physik)
 Konjunktion (Astronomie), scheinbares Zusammentreffen zweier Himmelsobjekte

Siehe auch:
 Contact
 Die Berührte
 Kontakt
 Touch
 Touché